«Энканто» — американский мультфильм 2021 года.

«Энканто» также может означать:

 Энканто — саундтрек одноимённого мультфильма. 
 Encanto — альбом Серджио Мендеса.